Стабилизатор в электротехнике может быть:
 Стабилизатор напряжения
 Стабилизаторы переменного напряжения
 Стабилизатор тока